Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

25001–25100. • 25101–25200. • 25201–25300. • 25301–25400. • 25401–25500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája